Бранислав Митровић може да се односи на:

 Бранислав Митровић (архитекта), архитекта, академик САНУ
 Бранислав Митровић (ватерполиста), српски ватерполиста